Скура́тово — название населённых пунктов.

Россия 
 Скуратово — железнодорожная станция при посёлке Скуратово в Чернском районе Тульской области.
 Станция Скуратово — посёлок городского типа при одноимённой железнодорожной станции в Чернском районе Тульской области.
 Скуратово — село в Выгоничском районе Брянской области.
 Скуратово — деревня в Островском районе Псковской области, Шиковская волость.
 Скуратово — деревня в Торопецком районе Тверской области, Плоскошское сельское поселение.